|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Taiwan (officieel Taiwan Open) van 2017 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari 2017 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourt-binnenbanen van de Taipei Arena.

Bij zowel het enkel- als het dubbelspel werd de titel opgeëist door het eerste reekshoofd.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen. In plaats hiervan had zij zich ingeschreven voor het gelijktijdige toernooi van Sint-Petersburg.

Het eerste reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Chinese Peng Shuai in twee sets. Svitolina wist voor het eerst het toernooi van Taipei op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2017.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters, de Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan, wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Tsjechische koppel Lucie Hradecká en Kateřina Siniaková in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Taipei 2017
Taipei